17 жіноча шахова Олімпіада тривала в рамках 32 шахової Олмпіади, що проходила з 15 вересня по 2 жовтня 1996 року у столиці Вірменії, місті — Єреван.

У змаганнях взяли участь 74 команд (Вірменія була представлена двома командами), у складі яких грали 294 шахістки (33 гросмейстера, 68 міжнародних майстри, 25 майстрів ФІДЕ та 2 гросмейстера і 7 міжнародних майстрів (чоловіки). Учасники зіграли 1550 партій.

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО). 

Контроль часу: 40 ходів за 2 години, потім 60 хвилин на наступні 20 ходів.

Перемогу отримала команда Грузії. 
Збірна України посіла четверте місце.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 ( ) — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 
 Сайт 32 олімпади 

Шахові олімпіади
1996 у шахах
Спортивні змагання у Вірменії
Спорт у Єревані
Вересень 1996
Жовтень 1996